Беговатово — название населённых пунктов в России:

 Беговатово — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Беговатово — деревня в Вознесенском районе Нижегородской области.